Patene, un genre de mammifère préhistorique.
 Le patène, un objet liturgique.